Snater ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Snater (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Shane Snater (* 1996), niederländischer Cricketspieler